Орден Красного Знамени — государственная награда некоторых социалистических стран, первоначально — Советской России:
 орден Красного Знамени — СССР, первоначально — различные ордена РСФСР, Армянской ССР, Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Хорезмской НСР под названием «Красное знамя» или «Орден Красного Знамени»,
 орден Красного Знамени — ДРА (Афганистан),
 орден Красного Знамени () — ЧССР,
 орден Красного Знамени — ВНР (Венгрия),
 «Красное Знамя» () — НРБ (Болгария).
 орден Боевого Красного Знамени () — МНР (Монголия).

См. также 
 Орден Трудового Красного Знамени (значения)